Dennis Koslowski – ex lottatore statunitense
 Lars Koslowski – ex tennista tedesco
 Linda Koslowski – attrice statunitense
 Willi Koslowski – ex calciatore tedesco